Бе́нджамин Скотт Фалько́не (; род. , Карбондейл, Иллинойс, США) — американский комедийный актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. Наиболее известен как муж актрисы Мелиссы Маккарти, а также по появлениям в небольших ролях в фильмах с её участием: «Подружки невесты» (2011), «Поймай толстуху, если сможешь» (2013) и «Копы в юбках» (2013). В дополнение к этому он сыграл роль мужа героини Элизабет Бэнкс в фильме 2012 года «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка», а на телевидении появился в сериалах «Девочки Гилмор», «Джоуи», «Кости», «Счастливый конец» и «На старт!». Также он снялся в двух телевизионных пилотах, продюсировавшихся Мелиссой Маккарти. Он также является режиссёром и соавтором фильма Маккарти «Тэмми», который вышел в 2014 году.

Фильмография

Режиссёр, сценарист, продюсер

Актёр

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Сценаристы телевидения США